La Taça da Liga 2013-2014 è stata la 7ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 27 luglio 2013 e si è conclusa il 7 maggio 2014. Il Benfica si è aggiudicato per la quinta volta tale trofeo.

Turno preliminare

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2013 / 13 ottobre 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2013 / 30 ottobre 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 ottobre 2013 / 30 ottobre 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 ottobre 2013 / 30 ottobre 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 ottobre 2013 / 16 novembre 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 ottobre 2013 / 17 novembre 2013

Terzo turno

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 febbraio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 aprile 2014

Finale

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
Competizioni calcistiche portoghesi